Eichelsheim steht für:

 Burg Eichelsheim, eine abgegangene Zollburg in Mannheim

Eichelsheim ist der Familienname folgender Personen:

 Frieda Eichelsheim (vor 1875–nach 1940), deutsche Theaterschauspielerin
 Onno Eichelsheim (* 1966), niederländischer General